Jenkins steht für:

 Jenkins (Familienname), ein Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Jenkins (Mondkrater)
 Jenkins (Software), ein webbasiertes Werkzeug der Software-Entwicklung
 Jenkins Automobile Company, US-amerikanischer Automobilhersteller (1900–1902)
 Jenkins Motor Car Company, US-amerikanischer Automobilhersteller (1907–1912)
 P. W. Jenkins, britischer Hersteller von Karosserien und Automobilen (1914)
 Jenkins-Gletscher, Gletscher auf Südgeorgien im Südatlantik
 Jenkins Heights, Gebirge im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Mount Jenkins, Berg im Ellsworthland, Antarktika

Orte in den Vereinigten Staaten: 
 Jenkins (Illinois), gemeindefreies Gebiet im DeWitt County
 Jenkins (Kentucky), Ort im Letcher County
 Jenkins (Minnesota), Ort im Crow Wing County
 Jenkins (Missouri), gemeindefreies Gebiet im Barry County
 Jenkins (Texas), Ort im Morris County

Siehe auch:
 Jenkin
 Jenkins Township
 Leeroy Jenkins
 USS Jenkins